Calathes ist der Familienname folgender Personen:
Nick Calathes (* 1989), griechischer Basketballspieler
Pat Calathes (* 1985), griechischer Basketballspieler